Eforo – in Grecia è colui che dirige un eforato archeologico.
 Eforo – magistrati spartani attivi nel IV sec a.C.
 Eforo di Cuma – storico greco antico

Pagine correlate 
Eforato – organo della Repubblica napoletana.